Алексе́й Алексе́евич Ачаи́р (настоящая фамилия — Гры́зов; , Омск — 16 декабря 1960 года, Новосибирск) — русский поэт.

Биография 

Происходил из семьи сибирских казаков станицы Ачаирской, отец — полковник Сибирского казачьего войска Алексей Георгиевич Грызов. В 1914 году выпущен из 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса. В 1914—1917 годах учился на инженерном отделении Московского сельскохозяйственного института.

В начале Гражданской войны, с мая 1918 года служил как рядовой-доброволец в пулемётной команде партизанского отряда атамана Красильникова. Был контужен на реке Белой при взрыве моста, тяжело переболел тифом. С июня 1919 года в штабе 1-й Сибирской казачьей дивизии. Участник Сибирского Ледяного похода; на станции Тайга отморозил правую ступню. При отступлении дивизии из-под Красноярска (д. Минино) с небольшой группой вынес дивизионное знамя, за что был представлен к Георгиевскому кресту 4-ой степени. С 1921 года в Гродековской группе войск в Приморье. В феврале 1922 года отправлен в отставку по состоянию здоровья. Редактировал владивостокскую газету «Последние известия».

В октябре 1922 года, после занятия Владивостока красными, пешком ушёл через границу в Корею, а оттуда в Харбин. В 1923 году издал брошюру «Русский Христианский союз молодых людей в Харбине (ИМКА)», руководство которым взял на себя. Ачаир постоянно писал стихи и издавал их, в частности, в журналах «Рубеж» и «Луч Азии», от случая к случаю также в парижской и пражской периодике.

При содействии американского секретаря ИМКА Ачаир организовал Харбинский Союз русской культуры «Молодая Чураевка», который возглавлял до 1932 года, способствуя его разностороннему развитию. С 1926 года являлся главным редактором харбинской литературной газеты «Чураевка».

«Молодая Чураевка» начиналась с литературного кружка «Зелёная лампа», следуя давней пушкинской традиции. В нём объединились около 20 человек — любители русской словесности и поэзии в возрасте от 15 до 19 лет. Молодые люди принадлежали к семьям выходцев из бывшей Российской империи, главным образом, из Сибири и Приморья. «Кружок русской культуры» утвердил в ежедневной деятельности принципы, которые декларировали в своих трудах художник Николай Рерих и писатель Георгий Гребенщиков. Алексей Ачаир сформулировал жизненное кредо чураевцев: «Это путь к красоте, простоте и бесстрашию, это возжигание факела духа во мгле повседневных забот…». К началу 1930-х годов «Чураевка» становится литературным объединением.

После Советско-японской войны, в сентябре 1945 года Ачаир был принудительно репатриирован советскими органами. Он провёл 10 лет в ГУЛАГе (Воркута), три года в ссылке в Красноярском крае, в селе Байкит, а после освобождения жил в Новосибирске, работал учителем пения в школе № 29, где создал детский хор и клуб эстетического воспитания.

Похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище. Более 50 лет за его могилой ухаживала ученица его второй жены, Валентины Белоусовой — Нина Мстиславовна Стогова. С весны 2011 года над захоронением взяли шефство кадеты Сибирского (Омского) кадетского корпуса. 14 сентября 2012 года на здании школы № 29 города Новосибирска по адресу — улица Октябрьская, 89А, была установлена мемориальная доска поэту, созданная на средства сибирских казаков, бывших харбинцев и почитателей его таланта.

Книги 
 Первая Медитат, Харбин, 1925
 Лаконизмы, Харбин, 1937
 Полынь и солнце, Харбин, 1938
 Тропы, Харбин, 1939
 Под золотым небом, Харбин, 1943
 Мне кто-то бесконечно дорог… Стихотворения / Сост. Ю. А. Тарала; Предисл. Е. П. Таскиной. М.: Янус-К, 2009

Литература

Примечания

Ссылки 
 Алексей Ачаир. ЖИЗНИ РЕШАЕТСЯ УЧАСТЬ. Стихотворения. Предисловие и публикация Виктора Леонидова
 Энциклопедия Забайкалья
 СИБИРЬ КАЗАЧЬЯ. Алексей Алексеевич Ачаир
 СИБИРЬ КАЗАЧЬЯ. Тропа судьбы Алексея Ачаира

Русские поэты первой волны эмиграции
Выпускники Сибирского кадетского корпуса
Участники Великого Сибирского Ледяного похода
Русские писатели первой волны эмиграции
Русские эмигранты первой волны в Китае
Вернувшиеся русские эмигранты первой волны
Репрессированные в СССР
Литераторы, известные под псевдонимами
Редакторы по алфавиту
Редакторы XX века
Похороненные на Заельцовском кладбище